Miquel Brunet Miquel (1919 - 2007), pintor i dibuixant mallorquí.
 Miquel Brunet Estarellas (1961), pianista i compositor mallorquí.